Нісі-Ваґа — містечко в Японії, в повіті Ваґа префектури Івате.
Повіт Ваґа — повіт в Японії, в префектурі Івате.